Furnică cu maxilar-capcană se poate referi la:

Odontomachus, cel mai proeminent gen de furnici cu maxlar-capcană.
Anochetus, Gen de furnici. 
Haidomyrmecinae, trib dispărut de furnici. 
Acanthognathus, Gen de furnici din  America de Sud și America Centrală